Серум () в медицината може да се отнася до:

 Кръвен серум
 Антисерум
 Всяко лекарство извлечено от животинска кръв или от серумна течност
 Серология
 Серумна течност
 Серум на истината

Източници 

Медицина